El nombre Santiago del Nuevo Extremo puede referirse a:

 Primer nombre que recibió Santiago de Chile capital de Chile, luego de ser fundada por Pedro de Valdivia el 12 de febrero de 1541.
 Santiago del Nuevo Extremo, agrupación musical chilena de fusión latinoamericana.